Heinz Potthoff ist der Name folgender Personen:

* Heinz Potthoff (Politiker, 1875) (1875–1945), deutscher Sozialreformer und Politiker (FVP)
 Heinz Potthoff (Politiker, 1904) (1904–1974), deutscher Manager, Beamter und Politiker (SPD)